

Localidades 

 Rocles (Allier)
 Rocles (Ardèche)
 Rocles (Lozère)

Desambiguações de topônimos